Иоганн Эвальд:
 Эвальд, Иоганн фон (1744—1813) — датский военачальник, генерал-лейтенант.
 Эвальд, Иоганн Иоахим (1727—1762) — немецкий писатель.
 Эвальд, Иоганн Людвиг (1748—1822) — прусский богослов, писатель. Примечания